Der Zierapfel ist eine eigene Unterart von Obstbäumen in der Gattung Malus mit attraktiven, kleinen, essbaren Äpfeln. Er gehört mit seiner Gattung zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae).

Beschreibung 
Insgesamt gibt es mindestens 35 Sorten. Sie wachsen in den gemäßigten Breiten der gesamten Nordhalbkugel. In der Natur wächst der Zierapfel in Auenwäldern, Feldgehölzen, Laubmischwäldern und Wallhecken. Dort gibt es ihn aber nur selten in reinerbiger Form. In Siedlungsbereichen ist er oft an den zahlreichen kleinen leuchtenden kleinen Äpfeln zu erkennen.

Ursprünglich stammt er aus Nordamerika und Sibirien. Auf englisch heißt der Zierapfel crabapple.

Es gibt in Deutschland Sorten, die vor allem englische Sortennamen tragen wie z. B. Malus Red Sentinel, Malus ‚Evereste’ etc.

Weblinks 

Obstbau (Deutschland)
Apfelsorte